Sekulární (z lat. saeculum, věk, tento svět) znamená:

 světský (jako protiklad k náboženskému)
 sekularismus
 sekularizace
 sekulární stát – stát, kde je církev od státu odloučena

 v astronomii (týkající se dlouhodobých pohybů)
 sekulární paralaxa
 sekulární rovnice

 další významy
 sekulární akcelerace – trend zrychlování rozvoje dětí s rozvojem civilizace
 sekulární institut – společnost zřízená nebo uznaná kompetentní církevní autoritou

Související články 

 světskost

Externí odkazy